Buck Island désigne:

 Buck Island dans les Îles Vierges britanniques
 Buck Island dans les Îles Vierges des États-Unis
 Buck Island une des Îles San Juan
 Buck Island (Fermanagh), dans le Comté de Fermanagh, Irlande du Nord

Voir aussi
 Buck Island Reef National Monument près de l'île Saint Croix
 Buck Island National Wildlife Refuge près de l'île Saint Thomas